een van de vele schrijfwijzen van oké (zie aldaar)
 Operatiekamer
 Ok (vulkaan), een vulkaan op IJsland
 OK (Robin Schulz), een nummer van Robin Schulz en James Blunt
 Okjökull of Ok, een voormalige gletsjer op IJsland, verdwenen door de klimaatopwarming 
 Oklahoma, een staat in de Verenigde Staten, als Amerikaanse postafkorting OK
 Orenstein & Koppel, een Duitse machinefabriek
 OK Supreme, een motorfietsmerk, ook verkocht als OK
 OKQ8, een Zweedse keten van tankstations